Crum ist der Familienname folgender Personen:

 Denny Crum (* 1937), US-amerikanischer Basketballtrainer
 
 Howard Alvin Crum (1922–2002), US-amerikanischer Botaniker
 John Macleod Campbell Crum (1872–1958), anglikanischer Theologe und Liederdichter
 Johnny Crum (1912–1969), schottischer Fußballspieler
 Walter Crum (1796–1867), schottischer Chemiker und Unternehmer
 Walter Ewing Crum (1865–1944), britischer Koptologe und Ägyptologe

Crum ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Crum (Kentucky)
 Crum (West Virginia)
 Crum Creek Manor, Pennsylvania
 Crum Lynne, Pennsylvania
 Crum Town, New York

im NRHP gelisteten Objekte:
 Crum Elbow Meeting House and Cemetery, in East Park, New York, ID-Nr. 89000302
 Crum Road Bridge, in Walkersville, Maryland, ID-Nr. 78001463

CRuM ist eine Schreibvariante für die Eukaryonten-Klade CRuMs

Siehe auch:
 Crum Creek
 Grum (* 1986), britischer Musiker